Molnár Béla (1865–1926) országgyűlési képviselő
Molnár Béla (1868–1950) újságíró, háztulajdonos
Molnár Béla (1884–1932) belgyógyász, egyetemi tanár
Molnár Béla (1886–1962) sebészorvos, egyetemi tanár, Kossuth-díjas
Molnár Béla (1888–1944) tanár, ornitológus, nemzetközi hírű kakukk-kutató
Molnár Béla (1904–1971) textiltervező
Molnár Béla (1922) romániai magyar biológus
Molnár Béla (1934) geológus
Molnár Béla (1953) mérnök, vívóedző, politikus
Molnár Béla belgyógyász, Jedlik Ányos-díjas